В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1244 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1244 году

Январь 
 7 января —  — епископ Плоцка (1239—1244)

Февраль 
 Невилл, Ральф — епископ Чичестера (1224—1244), архиепископ Кентерберийский (1231—1232), епископ Уинчестера (1238—1239), лорд-канцлер Англии (1226—1238, 1242—1244)

Март 
 1 марта 
  — старший незаконнорожденный сын правителя Уэльса Лливелин ап Иорверта, погиб при попытке бежать из Тауэра
  — граф Вида (1219—1243)

Апрель 
 2 апреля —  — датский ботаник и учёный-медик
 21 апреля —  — английский христианский писатель

Май 
 7 мая —  — средневековый хронист Южной Италии

Июнь 
 25 июня — Пекорара, Джакомо де — кардинал-епископ Палестрины (1231—1244)

Сентябрь 
 3 сентября —  — епископ Брешии (1229—1244), святой римско-католической церкви .
 21 сентября —  — епископ Хафельберга (1220—1244)

Октябрь 
 2 октября —  — японский поэт
 9 октября —  — епископ Страсбурга (1223—1244)
 18 октября —  — католический патриарх Тира (1235—1244)
 24 октября —  — епископ Эксетера (1223—1244)

Декабрь 
 5 декабря — Жанна Константинопольская — графиня Фландрии и графиня Эно (1205—1244)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — айюбидский эмир Хамы (1229—1244)
 Бодуэн III де Гин — граф де Гин (1220—1244)
 Бушар д’Авен — бальи Эно (Геннегау) (1212—1216), имперский рыцарь, каноник собора Св. Петра в Лилле, казнён по приказу Жанны Константинопольской
 Гуго III — граф де Водемон (1242—1244)
  — регент Халеба (1237—1244)
  — мормер Мара (1203—1244)
  — ирландский поэт-бард
 Иоанн Комнин Дука — правитель Фессалоник (1237—1244), правитель Фессалии (1237—1239)
 Иснардо (Иснар) Чампский — святой римско-католической церкви .
 Колонна, Джованни (младший) — кардинал-священник Санта-Прасседе (1212—1244). По другим источникам, умер в 1245 году.
 Манфред III — маркграф Салуццо (1215—1244)
  — еврейский талмудист из Испании
 Мухаммед I — правитель Маринидской династии (1240—1244), убит	
 Оберто II — епископ Асти (1237—1244)
 Перигор, Арман де — Великий магистр ордена тамплиеров (1232—1244). По другим источникам, умер в 1247 году.
 Рис Мечилл — Лорд Диневура (1234—1244)
 Ричард де Перси — английский барон, один из 25 гарантов Великой хартии вольностей
 Элеонора Кастильская — королева-консорт Арагона (1221—1229), жена Хайме I

См. также 
 Список умерших в 1243 году
 Список умерших в 1245 году

1244